Одинцо́в — русская фамилия. Женская форма Одинцова. Произошла от некрестильного мирского имени Одинец, а также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 Одинцов, Арнольд Борисович (1913—1971) — русский советский писатель.
 Одинцов, Артём Александрович (род. 1988) — российский ватерполист.

Б

В 
 Одинцов, Валерий (1951—2015) — советский хоккеист.

Г 
 Одинцов, Георгий Федотович (1900—1972) — маршал артиллерии.

Д 
 Одинцов, Даниил Сидорович (1918—1941) — Герой Советского Союза.
 Одинцов, Дмитрий Александрович (1852—после 1909) — русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии, военный губернатор Карсской области, губернатор Бакинской губернии, начальник Кубанской области.

Е 
 
 Одинцов, Евстафий Степанович (1740—1795) ― κонтр-адмирал, герой русско-шведской войны 1788—1790.
 Одинцов, Егор Михайлович (р.1991) — российский кинопродюсер.

И 
 Одинцов, Иван Максимович (1740—1802) ― вице-адмирал.

М

Н 
 Одинцов, Никанор Фёдорович (1852—1906) — духовный писатель и педагог.
 Одинцов, Никита Игоревич (род. 1983) — российский общественный деятель, гендиректор НП «Чистый Интернет», помощник министра здравоохранения России.

П 
 Одинцов, Пётр Никитич (1891—1968) — российский и советский учёный.

С



Топоним 
 Одинцов — хутор, Волоконовский район, Белгородская область России.

Примечания